Vodă oder Voda ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Vodă, rumänische Schauspielerin 
 David Voda (* 1976), tschechischer Kunsthistoriker 
 Gheorghe Vodă (1934–2007), moldauischer Schriftsteller 
 Maria Vodă-Căpuşan (* 1940), rumänische Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin 

Voda ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Voda (Kansas), Ort im  Trego County, Kansas

Voda steht für:
 Voda (Lied), Lied von Ana Soklič (2020)

Siehe auch:
 Negru Vodă (Constanța), Stadt in Rumänien
 Cimitirul Șerban Vodă, Friedhof in Bukarest, Rumänien
 Bogdan Vodă, Orte in Rumänien
 Cuza Vodă, Orte in Rumänien
 Mircea Vodă, Orte in Rumänien
 Radu Vodă, Orte in Rumänien
 Țepeș Vodă, Orte in Rumänien
 Ștefan Vodă, Orte in Rumänien und der Republik Moldau
 Bílá Voda, Gemeinde in Tschechien
 Černá Voda, Ort in Tschechien
 Červená Voda (Tschechien), Gemeinde in Tschechien
 Hojná Voda, Dorf in Tschechien
 Hrubá Voda, Ortsteil der Gemeinde Hlubočky in Tschechien
 Odolena Voda, Stadt in Tschechien
 Libkova Voda, Gemeinde in Tschechien
 Křivá Voda, Gemeinde in Tschechien
 Stará Červená Voda, Ort in Tschechien
 Dobrá Voda, Orte in Tschechien und in der Slowakei